Степаньково — топоним:

Россия